Palmital (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Palmital (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Palmital (rivier in São Paulo), een rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Palmital (rivier in Paraná), een rivier in de Braziliaanse deelstaten Paraná en Santa Catarina